AMARC ist die Abkürzung für:

Aerospace Maintenance and Regeneration Center, ein Lager für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte.
Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, eine internationale Rundfunkorganisation.

AMARC